Goldbæk bezeichnet

 das dänische Exonym der deutschen Gemeinde Goldebek im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein
 Bjarne Goldbæk (* 1968), dänischer Fußballer